Tsukuba se poate referi la:

 Municipiul Tsukuba, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7788 Tsukuba, un corp ceresc numit după municipiul Tsukuba.